Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul California.

Oameni
California